Exabyte steht für:

 eine Trillion (1018) Bytes, eine Milliarde Gigabyte, eine Million Terabyte, Tausend Petabyte; siehe Byte#Vergleichstabelle
 Exabyte Corporation, ein Hersteller von Datenspeichersystemen und ein danach benanntes Magnetband-Format